Mužská dvouhra National Bank Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže montréalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. V kvalifikaci si účast zajistilo sedm z nich. 

Obhájcem titulu byl první tenista světa Daniil Medveděv, který před kanadskou událostí ovládl mexický Los Cabos Open. Po volném losu jej však ve druhém kole vyřadil Australan Nick Kyrgios, šampion washingtonské grandslamové generálky Citi Open. Aktivní bilanci vzájemných utkání Kyrgios navýšil na 3–1 a podruhé v kariéře porazil světovou jedničku. Kromě nejvýše nasazeného dohráli v prvním zápase i turnajová dvojka Carlos Alcaraz a trojka Stefanos Tsitsipas. Španěl nevyužil mečbol proti Tommy Paulovi, zatímco Řek prohrál s kvalifikantem Jackem Draperem. Všichni tři nejvýše nasazení naposledy předtím prohráli úvodní zápas turnaje v kategorii Masters na Indian Wells Masters 1999.

Vítězem se stal 31letý Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále zdolal o šest let mladší turnajovou osmičku Huberta Hurkacze z Polska po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–3. Ve vzájemných utkáních se ujal vedení 2–1. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v sérii Masters. Na žebříčku se posunul o devět míst výše na 14. příčku, čtyři pozice za kariérní maximum. Carreño Busta se tak stal šestým španělským tenistou, jenž vybojoval trofej v roce 2022 a ukončil Hurkaczovu finálovou neporazitelnost čítající pět duelů.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

National Bank Open 2022